Drink the Sea är The Glitch Mobs första album. Skivan släpptes år 2010.

Låtlista
 "Animus Vox" – 6:44
 "Bad Wings" – 6:40
 "How to Be Eaten by a Woman" – 6:00
 "A Dream within a Dream – 5:24
 "Fistful of Silence" – 5:11
 "Between Two Points (feat. Swan) – 5:35
 "We Swarm – 5:54
 "Drive It like You Stole It – 5:56
 "Fortune Days" – 6:23
 "Starve the Ego, Feed the Soul" – 5:46

Musikalbum 2010